Синагога может означать:

 Синагога — основной институт еврейской религии; помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни общины.
 Синагога — в Польше и Литве еврейские административные области (кагальные округа Брест-Литовский, Гродненский, Пинский, Виленский и Слуцкий), имевшие свои периодические съезды.
 Синагога — ныне недействующая синагога на улице Порт-Саида, Волгоград (Царицын).

См. также

Примечания